Ни́на Пёллянен (, урожд. Ни́на Ахвена́йнен, ; ) — финская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002).
 : серебро (2016, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу